

Стриєво — село в складі Смолевицького району Мінської області

Стриєво — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства